Чемпионат СССР 1991 года среди команд мастеров второй лиги, проводился по той же схеме что и в предыдущем сезоне. В трёх буферных зонах — западной, центральной и восточной соревновались по 22 команды. Остальные второлиговые коллективы были разделены на десять республиканских зон, составленных по территориальному принципу.

В 1 зоне выступали команды с Украины. В рамках первенства определялся чемпион Украинской ССР. Турнир проводился с 7 апреля по 12 ноября 1991 года. Последним в истории чемпионом республики стала команда Нефтяник (Ахтырка).

Турнирная таблица

Лучшие бомбардиры

См. также 
 Кубок Украинской ССР по футболу 1991

Ссылки 
 1991. Вторая лига, 1 зона
 На wildstat.ru